La liste des pays par température moyenne classe les pays du monde en fonction de leur température moyenne en degrés celsius. La température moyenne est calculée en faisant chaque jour la moyenne entre les maximales et minimales. 

Il est important de noter que ces températures correspondent à des relevés effectués à l'origine sur la période 1960-1990. Seules quelques-unes de ces températures moyennes ont été actualisées avec des données de 2002 et 2003. On peut noter que depuis les années 1960-1990, les températures moyennes se sont élevées de plus de 1 °C au niveau mondial, avec des écarts importants selon les pays (voir notamment les données référencées dans la page Réchauffement climatique).

Liste des pays 
Les données sont issues du Climate Research Unit, situé à l'université d'East Anglia au Royaume-Uni.

Notes et références

Articles connexes 
 Records de température sur Terre

temperature
Température
Température moyenne